

Geografia 
 Cuatro Caminos – quartiere di Madrid, nel distretto di Tetuán

Musica 
 Cuatro Caminos – brano musicale di José Alfredo Jiménez e Lola Beltrán
 Cuatro Caminos – album dei Café Tacvba del 2003

Trasporti 
 Cuatro Caminos – stazione della metropolitana di Città del Messico
 Cuatro Caminos – stazione della metropolitana di Madrid